Ürgüplü ist Namensbestandteil folgender Personen:
 Ürgüplü Mustafa Hayri Efendi (1867–1921), Scheichülislam des Osmanischen Reiches (1914–1916)
 Suat Hayri Ürgüplü (1903–1981), türkischer Politiker, Ministerpräsident (1965)